Le New Musical Express (NME) est un magazine musical hebdomadaire britannique. Il est édité par IPC Media, filiale britannique de Time Inc.

Histoire 
Diffusé depuis , le magazine fait la promotion de groupes comme: Oasis, Blur, The Libertines ou Kaiser Chiefs, en partenariat avec la chaîne musicale MTV2. Tous les mois de décembre depuis 1974, le magazine fait un bilan de ce qu'il considère comme les meilleurs albums de l'année écoulée, il fait de même pour les singles depuis 1975. C'est un panel de critiques et de journalistes indépendants qui travaillent au NME ou pour NME.com qui font ce top.

Le , confronté à une baisse des ventes, le journal devient gratuit. Le , Time Inc, propriétaire du titre, annonce que « le numéro de cette semaine qui sort vendredi sera le dernier magazine imprimé ».

Activités annexes

NME.com 
Lancé en 1996, le site du magazine est essentiellement composé d'actualités, de critiques, de listes des concerts et vidéos du monde de la musique rock, mais aussi de téléchargements, de merchandising et de forums.

Depuis 2006, le site s'est lancé dans les rumeurs sous l'appellation tabloid hell (« l'enfer du tabloid ») et daily gossip (« rumeur du jour »).

Le site a reçu en 1999 et 2001 le prix du meilleur magazine en ligne et en 2005 le prix du meilleur site musical.

NME Awards 

Chaque année depuis 1953, le magazine organise les NME Awards, une cérémonie de remises de récompenses dans le domaine de la musique.

 En 1961 à Wembley, Connie Francis, Adam Faith. 

 En 1962 à Wembley, Ted Heath, Billy Fury, Helen Shapiro, Cliff Richard, The Shadows. 

 En 1963 à Wembley (10 000 spectateurs), The Beatles, Cliff Richard, The Shadows, Adam Faith, Joe Brown.    

 En 1964 à Wembley, The Rolling stones, The Swinging Blue Jeans, The Beatles, Cliff Richard, Roy Orbison, Brenda Lee, Dusty Springfield, Billy J. Kramer, The Hollies, The Searchers, The Tremeloes.      

 En 1965 à Wembley, The Rolling stones, The Beatles, The Animals, Them, Freddie and the Dreamers, The Kinks, The Searchers, The Ivy League, Tom Jones, Cilla Black.

 En 1966 à Wembley, The Fortunes, Herman's Hermits, Alan Price, The Yardbirds, The Walker Brothers, The Who, The Small Faces, The Beatles .

 En 1967 à Wembley, Jimmy Savile, The Beach Boys, The Small Faces, The Troggs.

 En 1968 à Wembley, The Rolling Stones.

 En 1969 à Wembley, Love Sculpture, The Move, Steppenwolf.

 En 1970 à Wembley, White Plains, Edison Lighthouse, The Pipkins, Dana, Brotherhood Of Man, Pickettywitch, Vanity Fare.

NME Tour 
Le magazine sponsorise plusieurs tournées au Royaume-Uni, où des groupes rock et assimilés se produisent.

NME TV 
Le magazine diffuse NME TV, une chaîne de télévision par satellite, disponible au Royaume-Uni depuis le .

NME radio 
Le magazine diffusait NME radio, une radio orientée musiques alternatives, entre le  et le , sur la FM et par satellite au Royaume-Uni et sur Internet pour le monde.

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de NME.com

Notes et références 

Magazine musical britannique
Presse hebdomadaire au Royaume-Uni
Presse consacrée au rock
Titre de presse créé en 1952
Ancienne filiale de WarnerMedia